Vina, utónév
 Vina, családnév

 Amerikai Egyesült Államok
Vina, város Franklin megyében, Alabama államban
Vina, település Tehama megyében, Kalifornia államban

 Horvátország
Vina falu Vrgorac községben, Split-Dalmácia megyében

 Kamerun
Vina kerület Adamawa tartományban
Vina folyó Kamerunban, a Logone mellékvize

 Szerbia
Vina falu Knjaževac községben, a Zaječari körzetben
Vina falu Leskovac községben, a Jablanicai körzetben